Гіз, Ґіз () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний схід від Парижа, 95 км на схід від Ам'єна, 38 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2235 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5084,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Шарль-Луї Лезюр (1770—1849) — французький історик.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста
 [ Розташування муніципалітету Гіз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена